Sylacauga – meteoryt z grupy chondrytów zwyczajnych
 Sylacauga – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Talladega